Port Florence kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Kisumu Bay, vik, 
 Kisumu, länshuvudort, 

Robotskapade Kenyaförgreningar